

Übersicht 
Bei der 39. Schacholympiade 2010 in Chanty-Mansijsk spielten 149 Teams in der offenen Gruppe. Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt.

Anmerkungen zur Tabelle und Ermittlung der Platzierung 

Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. In Chanty-Mansijsk wurden elf Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost, wobei die Startnummer (SN) berücksichtigt wird. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf vier Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden vier Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Die Summe der Brettpunkte steht unter BP. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0).

Zur Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang) wurden in Chanty-Mansijsk folgende Wertungen herangezogen.
 MP (Summe der Mannschaftspunkte)
 Wtg2 (Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung)
 BP (Summe der Brettpunkte)
 Wtg4 (Olympiade-Buchholz-Wertung)

Endstand der Schacholympiade als Fortschrittstabelle

Anmerkungen 
 Die Mannschaften aus Angola und Sao Tome reisten verspätet an, konnten aber noch in das Turnier einsteigen.
 Senegal wurde zur ersten Runde angesetzt, war aber nicht anwesend. Die Mannschaft wurde in der Folge aus dem Turnier genommen.

Weblinks 

 Official Web Site of the World Chess Olympiad 2010 in Chanty-Mansijsk (englisch & russisch)
 Informationen bei Chessdom.com (englisch)
 Die Schacholympiaden und Berichte hierzu von Gerhard Hund

2010 Tabelle
Schach 2010
Liste (Schach)